The Danger Line – film del 1910 prodotto dalla Essanay Film Manufacturing Company
 The Danger Line – film del 1914 diretto da Henry MacRae
 The Danger Line – film del 1915 diretto da Harry Myers
 The Danger Line – film del 1916 diretto da Charles Ashley
 The Danger Line – film del 1924 diretto da Édouard-Émile Violet
 The Danger Line – film del 1929 diretto da Bruce M. Mitchell